Sassoli est un patronyme porté notamment par :

 David Sassoli (1956-2022), journaliste et homme politique italien ;
 Dina Sassoli (1920-2008), actrice italienne ;
  (1898–1946), compositeur et chef d'orchestre italien.

Patronyme italien